У списку представлені найбільші аеропорти України за пасажиропотоком.

Графічно

2019-2022

2014-2019

2010-2013

Загальний пасажиропотік аеропортів України

Див. також 
 Список аеропортів України
 Перелік найбільш активних авіакомпаній в авіапросторі Україні
 Список найбільш завантажених аеропортів Європи
 Список найбільших аеропортів світу за пасажирообігом

Примітки

Посилання 
 

Пасажирські перевезення